Карпо:

 Карпо — богиня времён года в греческой мифологии.
 Карпо — естественный спутник Юпитера.
 Карпо, Жан-Батист (1827—1875) — французский скульптор.